Георгий Андреевич Алексе́ев:
 Алексеев, Георгий Андреевич (род. 1939) — советский и российский художник, заслуженный художник Чувашской АССР.
 Алексеев, Георгий Андреевич (род. 1949) — советский и российский математик.